Бабат — слов'янське українське прізвище, яке утворене від перського чоловічого імені Баба, яке перекладається як «батько, батюшка»

Походження 

Прізвище Бабат веде свій початок від перського чоловічого імені Баба, яке перекладається як «батько, батюшка».

Існує також версія, згідно з якою, прізвище Баба утворилося від ласкового звернення до бабусі або взагалі до літньої жінки. Тому, Бабатом називали вихованця бабусі або її улюбленця.

Крім того, в нижегородських говорах слово «баба» було синонімом сучасного українського слова «бабій». Тому прізвисько Бабат міг отримати і любитель доглядати за жінками. Однак такий варіант тлумачення етимології прізвища Бабат слід вважати помилковим.

Відомі носії 

 Бабат Григорій Ілліч (1911—1960) — радянський електротехнік, доктор технічних наук, автор більш ніж ста винаходів і багатьох наукових ідей, запропонував ідею мобільного телефону в 1943 році.
 Бабат Олександр Володимирович (нар. 1977 р.) — депутат Рівненської міської ради.

Примітки